Een verkeersweg:
 A84 (Frankrijk)
 A84 (Groot-Brittannië)
 Hollands (schaakopening), ECO-code A84